Макаренко Микола:
 Макаренко Микола Васильович ( 1937) — провідний науковий співробітник відділу фізіології головного мозку Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України.
 Макаренко Микола Костянтинович (1912—1982) — український актор і кінорежисер.
 Макаренко Микола Миколайович (1920—1995) — Герой Радянського Союзу.
 Макаренко Микола Омелянович (1877—1938) — український археолог, музеєзнавець і мистецтвознавець.
 Макаренко Микола Федорович (1916—1998) — Герой Радянського Союзу.